«Оби́тель» — российский восьмисерийный историко-драматический телевизионный художественный фильм 2020 года режиссёра Александра Велединского, снятый по мотивам одноимённого романа 2014 года русского писателя Захара Прилепина. Рассказывает о жизни заключённых в советском Соловецком лагере особого назначения в конце 1920-х годов. Премьера фильма состоялась 30 апреля 2021 года на российской медиаплатформе «Смотрим», 10—13 мая 2021 года на телеканале «Россия-1».

Сюжет 
Действие происходит в конце 1920-х годов на Соловецких островах. Один из заключённых советского Соловецкого лагеря особого назначения, убийца своего отца Артём Горяинов, влюбляется в чекистку Галину, сожительницу начальника лагеря, и она отвечает ему взаимностью.

В ролях 
 Евгений Ткачук — Артём Андреевич Горяинов, 27 лет, заключённый Соловецкого лагеря особого назначения (осуждён по статье 138 УК РСФСР)
 Александра Ребено́к — Галина Кучеренко, чекистка, следователь, сожительница Фёдора Эйхманиса и любовница Артёма Горяинова
 Сергей Безруков — Фёдор Иванович Эйхманис, комендант Соловецкого лагеря особого назначения
 Фёдор Лавров — Александр Петрович Ногтев, начальник Соловецкого лагеря особого назначения
 Владимир Стеклов — отец Зиновий, заключённый, священник
 Виктор Раков — Василий Петрович Вершилин, заключённый, бывший белый офицер
 Игорь Черневич — владыка Иоанн, заключённый, священник
 Виктор Добронравов — Серж Мезерницкий, заключённый, белогвардеец
 Юрий Кузнецов — отец Феофан, вольный поселенец, монах
 Михаил Евланов — Мстислав Бурцев, заключённый, бывший поручик белой гвардии
 Яков Шамшин — Афанасьев, заключённый, поэт
 Роман Агеев — Андрей Горяинов, отец Артёма Горяинова
 Елена Шевченко — Антонина Денисовна Горяинова, мать Артёма Горяинова
 Игорь Иванов — Михаил Юрьевич Шлабуковский, заключённый, актёр
 Сергей Бызгу — Филипп, заключённый
 Кирилл Ульянов — Моисей Соломонович Берзин, заключённый
 Андрей Полищук — Тимофей Степанович Лажечников, заключённый, казак
 Микаэл Джанибекян — доктор Али, врач Соловецкого лазарета
 Евгений Серзин — Осип Витальевич Троянский, заключённый, биолог
 Кузьма Котрелев — Митя Лукичёв, заключённый, студент

Производство и премьера 
Создание восьмисерийного телевизионного художественного фильма «Обитель» было анонсировано 1 августа 2016 года. Режиссёром телесериала стал Александр Велединский. Авторы сценария — Александр Велединский и Пётр Тодоровский (мл.). Съёмки начались в августе 2018 года в Выборге, Архангельской области и Москве. Они проходили также в Вологодской, Ленинградской, Ярославской областях.

19 апреля 2021 года вышел трейлер сериала. Премьера фильма состоялась 30 апреля 2021 года на российской медиаплатформе «Смотрим». С 10 по 13 мая 2021 года (по две серии ежедневно с понедельника по четверг) показ сериала прошёл на телеканале «Россия».

Восприятие 
Критики высоко оценили актёрские работы Сергея Безрукова, Евгения Ткачука и Александры Ребенок

Примечания

Ссылки 
 Многосерийный художественный фильм «Обитель» (Россия, 2020 год, 8 серий). Масштабная экранизация одноимённого романа Захара Прилепина. О проекте, новости проекта, трейлер, фотографии, видео. Сетевое издание «Смотрим» («ВГТРК») // smotrim.ru. Дата обращения: 11 мая 2021.

Телесериалы России 2020-х годов
Экранизации произведений Захара Прилепина
Фильмы о ГУЛАГе
Драматические телесериалы России
Исторические телесериалы России
Фильмы Александра Велединского
Телесериалы России, запущенные в 2021 году
Телесериалы телеканала Россия-1
Телесериалы продюсерской компании Валерия Тодоровского